Rilski ist der Familienname von:

Iwan Rilski (876–946), erster bulgarischer Einsiedler und der Gründer des größten bulgarischen Klosters
Neofit Rilski (1793–1881), bulgarischer Geistlicher
Siehe auch:
Rylski